Il doppio  del Karshi Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Łukasz Kubot e Oliver Marach non hanno difeso il titolo del 2008.

Sadik Kadir e Purav Raja hanno battuto in finale Andis Juška e Deniss Pavlovs 6–3, 7–6(4).

Teste di serie 

 Pierre-Ludovic Duclos /  Denys Molčanov (quarti di finale)
 Carles Poch-Gradin /  Rylan Rizza (quarti di finale)

 Michail Elgin /  Evgenij Kirillov (primo turno) 
 Kaden Hensel /  Adam Hubble (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Karshi Challenger 2009